Bet-at-home Open – German Tennis Championships 2011 – tenisowy turniej ATP z cyklu Bet-at-home Open – German Tennis Championships rozgrywany w dniach 18–24 lipca 2011 roku w Hamburgu na kortach ziemnych o puli nagród 1 000 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Niemczech